Axgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Axgöl (Hallingebergs socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Axgöl (Tryserums socken, Småland), sjö i Valdemarsviks kommun, 
Axgölen, sjö i Boxholms kommun,

Se även
Axsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn